

Дани сећања 

1210-е пне.